Хамач Дос има више значења:

 Хамач Дос (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хамач Дос (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику